Издетель — река в Московской и Тверской областях России, приток Лоби;
 Издетель — деревня в Лотошинском районе Московской области России.